Парламентарните избори в Унгария през 2018 г. се провеждат на 8 април 2018 г., на тях се избират народни представители в 199-местното Национално събрание. Управляващата консервативна партия Фидес печели трети поред мандат.

Резултати 

<onlyinclude>

Източници 

2018
Унгария
2018 година в Унгария